HMS Decoy je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Decoy (1871) 
 HMS Decoy (1911) 
 HMS Decoy (1932) 
 HMS Decoy (D106)

Decoy